Трка на 5.000 метара у женској конкуренцији на 18. Светском првенству у атлетици 2022. у Јуџину (Сједињене Државе) одржано је 20.а и 23. јула 2022. на Хејвард филду.

Титулу светске првакиње из Дохе 2019. није бранила Хелен Онсандо Обири из Кеније.

Земље учеснице 
Учествовало је 37 атлетичарки из 22 земље.

  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (3)
  (1)
  (2)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
Рекорди у трци на 5.000 метара за жене пре почетка светског првенства 15. јула 2022. године:

1 Рекорд постигнут у дворани

Најбољи резултати у 2022. години 
Десет најбржих светских атлетичарки 2022. године је пре почетка светског првенства (15. јул 2022.) заузимало следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2022.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC-9)

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 20. јула 2022. године у 16:25 (1) и 16:51 (2) по локалном времену. Такмичарке су биле подељене у 2 групе. У финале су се пласирале 5 првопласиране из сваке групе (КВ) и 5 на основу резултата (кв).,,,

Финале 
Такмичење је одржано 23. јула 2022. године у 18:25 по локалном времену.,,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2022. на сајту WA
 Званични сајт World Athletics
 Резултати трке на 5.000 метара на сајту WA

Светско првенство у атлетици на отвореном 2022.
Трка на 5.000 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном